Udovychenko ist der Name von

 Oleksandr Udowytschenko (1887–1975), ukrainischer General, Militärverwalter sowie Vizepräsident der ukrainischen Exilregierung
 Dmytro Udowytschenko (* 1999), ukrainischer Violinist